Urvillea est un nom de genre pouvant faire référence à:
 Urvillea Kunth, un genre de plantes de la famille des Sapindaceae
 Urvillea Kirkaldy, 1907, un genre d'insectes de la famille des Cixiidae

Homonymie de genre en biologie